District IX, wijk en district in Boedapest,
Station Ferencváros, spoorwegstation in dit district, 
Ferencvárosi TC, voetbalclub van dit district,